Cambria Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cambria Township (Kansas)
 Cambria Township (Michigan)
 Cambria Township (Minnesota)
 Cambria Township (Pennsylvania)
 Cambria Township (South Dakota)